Ходоровка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ходоровка — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Ходоровка — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Ходоровка — деревня в Овсянковском сельсовете Горецкого района Могилёвской области.
 Ходоровка — деревня в Ходоровскои сельсовете Горецкого района Могилёвской области.

Украина 
 Ходоровка — село в Червоноармейском районе Житомирской области.